Klubowy Puchar Europy na żużlu (ang. European Speedway Club Champions' Cup) – rozgrywki żużlowe przeprowadzane pod egidą UEM w latach 1998–2011.

Rozgrywki powstały na wzór piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed wprowadzeniem rywalizacji, 3 sierpnia 1996 roku we Wrocławiu, rozegrano próbny „Czwórmecz Mistrzów”. Zwyciężyła w nim ekipa MSC Diedenbergen przed WTS-em Wrocław, Rospiggarną Hallstavik i Eastbourne Eagles. Klubowy Puchar Europy składał się z jednej rundy eliminacyjnej w formie czwórmeczu (tzw. grupy A), z której dwie drużyny awansowały do finału organizowanego również na zasadzie czwórmeczu. Rozgrywki były bojkotowane przez federację angielską oraz federacje skandynawskie. Rozgrywki zostały zawieszone w 2012 roku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według klubów

Według państw

Według zawodników 
Tabela obejmuje 10 najbardziej utytułowanych zawodników.

Uwagi

Przypisy